

Moški

500 m 
Tekmovanje je potekalo 14. februarja.

1.000 m 
Tekmovanje je potekalo 18. februarja.

1.500 m 
Tekmovanje je potekalo 16. februarja.

5.000 m 
Tekmovanje je potekalo 13. februarja.

10.000 m 
Tekmovanje je potekalo 20. februarja.

Ženske

500 m

1.000 m

1.500 m

3.000 m

5.000 m 

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994